Saila (ou Säilä) est un patronyme et prénom féminin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Pauta Saila (1917-2009), sculpteur inuit canadien
 (1941-2009), joueur finlandais de tennis
Pitaloosie Saila (née en 1942), artiste inuite canadienne

Prénom
 (née en 1987), compétitrice finlandaise en course d'orientation
 (née en 1977), activiste féministe srilankaise
, actrice de télévision finlandaise
 (née en 1989), joueuse finlandaise de hockey sur glace
 (née en 1961), femme politique suédoise

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom finlandais